Quintus Volusius Saturninus (* um 60 n. Chr.) war ein Senator aus der römischen Kaiserzeit des 1. Jahrhunderts n. Chr. Er war Konsul unter Kaiser Domitian.

Quintus Volusius Saturninus stammte aus der plebeischen Familie der Volusii (Gens Volusia), aus der einige Prätoren und Senatoren hervorgegangen waren. Bereits sein Vater Quintus Volusius Saturninus (um 25 n. Chr. – nach 70 n. Chr.), Konsul im Jahr 56 v. Chr., wenn nicht schon sein Großvater Lucius Volusius Saturninus (38 v. Chr. – 56 n. Chr.), Suffektkonsul  im Jahr 3 v. Chr., war zum Patrizier aufgestiegen. Der Landsitz der Familie Volusii Saturnini war die Villa dei Volusii bei Lucus Feroniae.

Einer Inschrift aus der Villa dei Volusii kann man seinen Werdegang entnehmen. Demnach war er bereits als junger Mann Präfekt, wahrscheinlich Stadtpräfekt (Praefectus urbi), allerdings nur als nomineller Vertreter eines Magistrats (Praefectus feriarum Latinarum causa) zu besonderen Anlässen. Diese Position hatten häufig junge Angehörige des Senatorenstandes inne. Daneben gehörte er auch dem Vigintivirat an, einem Kreis von einfachen gleichgestellten Beamten (Collegium), die in der Kaiserzeit, noch bevor sie in die senatorische Ämterlaufbahn (Cursus honorum) eintraten, gewisse öffentliche Aufgaben zu erledigen hatten. Saturninus war offenbar mit der Münzprägung befasst und zählte zu den Münzmeistern (Tresviri aere argento auro flando feriundo). Saturninus war auch Offizier einer Reitereieinheit (Centurio equitum).

Quintus Volusius Saturninus bekleidete auch mindestens zwei Priesterämter. Er war Mitglied der palatinischen Salier (Salii Palatini), eines Priesterkollegiums, das im Dienst des Kriegsgottes Mars stand und ein eigenes Dienstlokal (Curia) auf dem Palatin hatte. Um Mitglied zu werden zu können, musste man Patrizier sein und beide Eltern mussten noch leben. Aufgenommen wurde man durch das Votum der anderen Mitglieder (Kooptation). Ferner war Saturninus auch Mitglied im Kollegium der hochangesehenen Auguren, einer der vier großen Priesterschaften.

In welcher Reihenfolge Saturninus diese Ämter ausübte, bleibt ungeklärt, da die Aufzählung in der Inschrift in aufsteigender oder absteigender Anordnung erfolgt sein könnte. Jedenfalls gelangte Saturninus im Jahr 92 n. Chr. unter Kaiser Domitian zum Konsulat, nachdem bereits sein älterer Bruder Lucius Volusius Saturninus 87 n. Chr. dieses Amt ausgeübt hatte. Da die Familie der Volusii Saturnini in der Gunst des Kaisers stand, dürfte Saturninus bald nach dem frühestmöglichen Termin zum Konsul ernannt worden sein, also im Alter von 32 bis 35 Jahren. Dann muss Saturninus etwa um 60 n. Chr. geboren sein. Mitglied bei den Saliern wurde er dann nach 70 n. Chr., so dass sein Vater zu diesem Zeitpunkt noch gelebt haben müsste. 

Nachkommen des Quintus Volusius Saturninus sind nicht gesichert und der Name der Volusii Saturnini erscheint später auch nicht mehr in den Annalen.

Stammbaum

Einzelnachweise

Literatur 
 Werner Eck: Die Familie der Volusii Saturnini in Neuen Inschriften aus Lucus Feroniae. In: Hermes. Bd. 100, Heft 3 (1972), S. 461–484.

Konsul (Römische Kaiserzeit)
Saturninus, Quintus Volusius
Geboren im 1. Jahrhundert
Gestorben im 1. oder 2. Jahrhundert
Mann